La Nemzeti Bajnokság I 2022-2023 (chiamata ufficialmente OTP Bank Liga per motivi di sponsorizzazione) è la 122ª edizione del massimo campionato di calcio ungherese, iniziata il 29 luglio 2022.

Stagione

Novità 
Al termine della stagione precedente, sono retrocessi  e . Dalla Nemzeti Bajnokság II sono stati promossi  e .

Regolamento 
Le 12 squadre partecipanti si sfidano in un girone di andata, ritorno e andata per un totale di 33 giornate.
La squadra campione d'Ungheria si qualifica per il primo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2023-2024.
Le squadre classificate al secondo e al terzo posto si qualificano per il secondo turno di qualificazione della UEFA Europa Conference League 2023-2024, insieme alla vincitrice della Magyar Kupa.
Le ultime due classificate retrocedono direttamente in Nemzeti Bajnokság II.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica 
aggiornata al 3 marzo 2023

Legenda:
      Campione d'Ungheria e ammessa alla Champions League 2023-2024
      Ammesse alla UEFA Europa Conference League 2023-2024
      Retrocesse in Nemzeti Bajnokság II 2023-2024

Risultati

Giornate 1–22

Giornate 23–33

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Il primato solitario del Kisvárda tra la quarta e la sesta giornata è stato favorito dal fatto che il Ferencváros abbia saltato la 2ª e la 4ª giornata. I biancoverdi hanno poi recuperato il primato solitario alla settima giornata, pur con 2 gare in meno.

Individuali

Classifica marcatori 
aggiornata al 3 marzo 2023

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2022
Calcio nel 2023
2022-2023